Maratti steht für:
 Carlo Maratti für Carlo Maratta (1625–1713), italienischer Künstler des Barock 
 Maratti-Maschine, eine Textilmaschine